Рориш () — название районов (фрегезий) в Португалии:
 Рориш (Барселуш) — муниципалитет Барселуш округа Брага.
 Рориш (Санту-Тирсу) — муниципалитет Санту-Тирсу округа Порту.
 Рориш (Шавеш) — муниципалитет Шавеш округа Вила-Реал.